Het mannen dubbelspel toernooi is een van de vijf onderdelen van de Wereldkampioenschappen badminton 2022. Regerend kampioenen waren de Japanners Takuro Hoki en Yugo Kobayashi. Zij kwamen ditmaal niet verder dan de kwartfinale.

Geplaatste spelers

Ronde van 64

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Laatste 4